Вить (, можливо, від дав.-сканд. *ýti, шв. діал. yte) — російський старовинний термін.
 Вить — дрібна податна одиниця у Московській державі XV—XVI ст.. Розмір виті визначався не тільки площею ділянки, але й працездатністю платника.
 Вить — дрібна податна одиниця у Московській державі XVI—XVIII ст. Розмір виті залежав від якості ґрунту: вона дорівнювала 6 десятинам (= 12 чвертям) доброї землі, 7 десятинам середньої і 8 десятинам поганої. Наприкінці XVII століття витна система впроваджена на частині території України. На початку XVIII століття вить замінена тяглом.
 Витне письмо — облік оподаткування за витями (на відміну від сошного письма)
 Вить — застаріле російське слово (первісне поширене тільки на Півночі), що означало «земельна ділянка з покосом», «ділянка річки або озера», «пора їжі», «період часу від їжі до їжі»).

Див. також 
 Соха (одиниця вимірювання)
 Тягло

Література

Посилання 
 Вить  // 
Козацька доба
Податки